

Sciences et techniques

Astronomie 
 La dispersion des vitesses d'un groupe d'objets est l'amplitude des vitesses de ces objets autour de la vitesse moyenne du groupe.
 La mesure de dispersion d'un pulsar traduit le décalage des temps d'arrivée des signaux provenant du pulsar, en fonction de leur fréquence.

Biologie et écologie 
 En biologie et en écologie, la dispersion est le processus par lequel des individus ou des espèces colonisent ou recolonisent un territoire.
 En botanique, la dispersion des graines est leur dissémination à grande distance de la plante mère.
 Dans le cadre de la théorie de l'origine africaine de l'Homme moderne, la dispersion australe est l'ensemble des premières  migrations humaines le long des côtes méridionales de l'Asie, jusqu'au sud-est asiatique et en Océanie.
 En écologie, la dispersion est l’arrangement spatial des organismes vivant dans leur milieu naturel.

Chimie 
 Une dispersion est un mélange hétérogène dans lequel une ou plusieurs phases (les phases dispersées) sont finement mêlées à une autre (la phase dispersante) sans y être dissoutes.
 En chimie des interactions intermoléculaires, les forces de dispersion de London sont des forces faibles intermoléculaires créées par des dipôles induits.
 En chimie organique, la polymérisation en dispersion est un ensemble de procédés de polymérisation dans lesquels le milieu de réaction est compartimenté.

Construction 
 Un drain de dispersion est un drain employé dans un lit filtrant, un système d'égouttage par dispersion des eaux-vannes au moyen de drains placés après une fosse septique.

Mathématiques 
 En statistiques, la dispersion est une variation statistique de mesures pour les éléments différents d'une population.

Physique 
 En mécanique ondulatoire, la dispersion est la propriété d'un milieu dans lequel la vitesse de propagation d'une onde dépend de sa longueur d'onde. Le nom s'explique par la dispersion de la lumière blanche par un prisme, expliquée ainsi au .
 La relation de dispersion décrit le phénomène ci-dessus.
 En optique et en acoustique :
 La dispersion de Rayleigh est un mode de diffusion des ondes, par exemple électromagnétiques ou sonores, dont la longueur d'onde est beaucoup plus grande que la taille des particules diffusantes ;
 Dans un guide d'ondes, en acoustique comme en électromagnétisme, la dispersion intermodale est l'existence de différentes vitesses possibles pour la propagation des ondes, les différents modes correspondant à différentes solutions des équations de propagation.
 En optique :
 le coefficient de dispersion d'un verre caractérise la dispersion, c'est-à-dire la variation de l'indice de réfraction avec la longueur d'onde ;
 dans une fibre optique, la dispersion chromatique est la variation du temps de propagation en fonction de la longueur d'onde.
 En spectroscopie des rayons X :
 la spectroscopie de rayons X à dispersion d'énergie exploite la distribution des rayons X en fonction de leur énergie ;
 la spectroscopie de rayons X à dispersion de longueur d'onde et la spectroscopie de fluorescence de rayons X à dispersion de longueur d'onde sont deux techniques exploitant la distribution des rayons X en fonction de leur longueur d'onde.
 En traitement du signal et en technique du son (physique), le bruit de dispersion est un bruit ajouté volontairement au signal d'entrée pour permettre la reproduction de niveaux inférieurs au seuil de quantification et remplacer de la distorsion par une légère élévation du bruit de fond.

Sciences de la Terre 
 La dispersion atmosphérique est l'étalement et la disparition progressive d'un panache, notamment un panache de pollution ou un panache volcanique.
 Un champ de dispersion est une zone où sont trouvées des tectites ou des fragments de météorite provenant de l'impact avec le sol d'un météoroïde.

Science des matériaux 
 La dispersion d'un matériau est la fraction des atomes exposés en surface.
 La dispersion de la matrice sur phase solide est une technique de séparation préparatoire, particulièrement appliquée aux solides, aux semi-solides et aux échantillons biologiques visqueux.

Culture et société

Littérature 
 La Grande Dispersion est un évènement se déroulant dans l'univers de fiction de Dune, de Frank Herbert.

Sports 
 Le draft de dispersion, ou repêchage de dispersion, est une forme particulière de repêchage (choix des nouveaux joueurs) dans plusieurs sports nord-américains.